2 miejscowości w Polsce:
 Szadkowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno
 Szadkowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek
 Szadkowice – osada w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek
 Szadkowice – dawna gromada z siedzibą w Szadkowicach w pow. opoczyńskim
 Szadkowice – przystanek kolejowy w Szadkowicach w pow. opoczyńskim

Zobacz też 
 Szadkowice-Kolonia
 Szadkowice-Ogrodzim